Сторожевые катера проекта 1400 (1400М) «Гриф», классификация НАТО:  — серия  советских сторожевых и патрульных катеров стоящих на вооружении Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, ВМС Украины и военно-морских сил других стран.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

История создания 

Проектирование сторожевых катеров для морских частей погранвойск КГБ СССР началось с середины 1960-х годов. В 1967 году в ЦМКБ «Алмаз» командой главного конструктора В. М. Бурлакова и главного наблюдающего от ВМФ капитана 2 ранга В. И. Литовского был создан проект 1400 под кодовым шифром «Гриф». Катера подобного проекта предназначались для охраны государственной морской границы в прибрежных районах, проливах и на открытых рейдах портов, на речных и озёрных участках, а также для обеспечения морских КПП. В 1967-2000 годах построено около 300 катеров этого типа: на ССЗ «Море» Феодосия (217 ед.), на Батумском ССЗ и 8 на Приморском ССЗ. Из них 118 проданы в 20 стран мира.

Описание 
Катер имел размеры, позволяющие перевозить его по железной дороге. Основным вооружением была спаренная пулемётная установка 2М-7 калибра 14,5 мм, расположенная в носовой части. Двухвальная энергетическая установка состояла из двух V-образных дизелей М-401А мощностью 1000 л. с. каждый. Дизель-генератор ДГ-40 и дизель-генератор-комрессор-насос ДГКН-40. Корпус с комбинированными обводами (круглоскулыми в носу и остроскулый в корме) из прессованных панелей, листового и профильного материала из алюминиево-магниевых сплавов. Система набора продольная с навесными шпангоутами, кроме носа, где поперечная система набора. Корпус сварной (пр. 1400 - клёпанный) из алюминиево-магниевого сплава марки В48-4Т1, что позволяет использовать блочный метод постройки корабля. Корпус разделён водонепроницаемыми переборками на 6 отсеков. Катер способен оставаться на плаву при затоплении любого отсека. Одноярусная надстройка также из алюминиево-магниевых сплавов со сварными или клеесварными конструкциями. Управление двигателями дистанционное автоматизированное. При необходимости из машинного отделения.

Варианты

1400-Э 
С учётом пожеланий иностранных заказчиков, в 1974 году в ЦКБ «Алмаз» был разработан специальный технический проект 1400-Э, предназначенный специально для экспорта в страны с жарким и тропическим климатом. Экспортные катера такого типа отличались наличием дополнительной спаренной пулемётной установки калибром 14,5 или 12,7 мм, установленной на баке; системой кондиционирования воздуха и дополнительным дизель-генератором ДГ-40. Корпус был клёпаным, изготавливался из того же алюминиевого сплава В48-4Т1. Кроме того, главные двигатели и резинотехнические изделия поставлялись в экспортном варианте.

1400-М 

Позднее проект был значительно откорректирован: модифицированный проект 1400-М предполагал изготовление сварного корпуса из сплава АМГ-61, что позволило применить блочный метод постройки и максимальную унификацию узлов и элементов с двумя предыдущими проектами. В качестве двигателей использовались более современные дизели М-401БТ и дизель-генераторы ДГКН-40 и ДГ-40, управляемые системой «Орион-3М». В штурманское вооружение вошли навигационная система «Градус-2М» и авторулевой «Самшит-В221», в навигационное оборудование вошли РЛС «Лоция» (навигационная и обнаружения надводных целей), бинокулярная морская труба БМТ-110 и система госопознавания «Хром-К».

Основным вооружением являлась турельно-башенная пулемётная установка «Утёс-М» калибром 12,7 мм. Экспортная модификация принципиально практически ничем не отличалась от своего советского аналога. В зависимости от желания заказчика на катере устанавливались типы 2М-5 или 2М-1 в носу или корме (в корму можно ставить прожектор МСП-45К).

Другие проекты 
На базе «Грифа» был создан разъездной катер проекта 14670 «Гурзуф» (всего 10 единиц) и правительственный катер проекта 1400-А, который не имел вооружения, но за счёт более объёмной надстройки имел помещения повышенной комфортности.

Строительство 
Головной катер строился на ПО «Алмаз» в 1968 году, там же были построены ещё три катера установочной серии. Массовое производство для пограничников было развёрнуто в 1969 году на Феодосийском ПО «Море» (всего там было построено около 30 катеров). С 1974 года строились экспортные катера проекта 1400-Э, а с 1976 года и проектов 1400-М и 1400-МЭ. Всего с 1969 по 1991 годы на ПО «Алмаз», ПО «Море» и Батумском ССЗ было построено около 300 катеров. На Украине их строительство продолжалось и после декабря 1991 года.

Служба 

Первые катера проданы за границу в 1971 году на Кубу и в Экваториальную Гвинею. Из более чем трёхсот катеров чуть больше ста отправлено на экспорт в 23 страны Африки, Азии и Америки. Ещё два катера получила Эстония после распада СССР в 1992 году и несколько десятков корпусов достались Украине при разделе Черноморского флота (один передан Грузии). К настоящему времени практически все катера проекта 1400-М списаны, и на декабрь 2001 года в составе морских частей ФПС России насчитывается не более четырёх катеров проекта 1400М.

Страны-операторы 

  с 1967 года более 180
  31
  12 на 2010 год
  10. На многих штатного вооружения нет, 2 подорваны 13.08.2008 в Поти частями ВДВ РФ, с 1 в 2012 вооружение снято
  4 проекта 1400М
  в 1992 годах 2, 1 списан в 2001, с 25 мая 2001 года как музей в Таллине
  1
  1 проекта 1400Т построен для Туркмении
  в 1971—1988 годах 40 (18 выведены из флота)
  Южному Йемену: в 1975 году — 2 (выведены из флота) и в 1978—1990 годах — 14 (4 выведены из флота), в 1975—1988 годах Северному Йемену — 5 (выведены и флота)
  14 — 3 в 1978 году, 3 в 1979, 1 в 1981, 3 в 1986, 2 в 1989, 2 в 1990 году
  в 1981 году 10
  в 1982—1986 годах 8 (шесть выведены из состава флота)
  8 — 3 в 1981 году, 3 в 1984 году, 2 в 1985 году
  в 1974—1975 годах 5 (выведены из состава флота)
  в 1978—1980 годах 5 (три выведены из состава флота)
  4 в 1979 и 1980 годах, 2 списаны в 1992 году
  в 1982—1985 годах 4 (два выведены из состава флота)
  в 1980 году 3 (два выведены из состава флота)
  в 1985—1988 годах 3 (2 выведены из состава флота)
  в 1982 году 3
  в 1974—1975 годах 3 (выведены из состава флота)
  в 1987 году 2
  в 1988 году 2
  в 1990 году 2
  в 1981 и 1982 годах 2
  в 1981 году 1 (выведен из состава флота)
  в 1975 году Анголе 1 (выведен из состава флота)
  в 1974 году 1 (выведен из состава флота)
Все данные и по

Примечания

Литература 
 Кузык Б. Н., Никольский В. И., Новичков Н. Н. Военные флоты мира. Справочник. — Москва: ООО Национальный центр научно-технической информации., 2005. — 1250 с. — ISBN 5-98384-005-3
 Jane’s Fighting Ships 2009—2010. — London, United Kingdom: Jane’s Information Group, 2009. — ISBN 0-7106-2623-1
 Юрий В. Апальков: Корабли ВМФ СССР. Том II. Ударные корабли. Часть II. Малые ракетные корабли и катера. Galea Print, 2004, ISBN 5-8172-0087-2

Ссылки 
 Проект 1400 «Гриф». Сайт «Атрина»
 Проект 1400 «Гриф». Сайт russ-flot.narod.ru
 Проект 1400 «Гриф». Сайт russian-ships.info
  Ударные корабли. Часть 2 Малые ракетные корабли и катера. Ю. В. Апальков
 Р-617 - катерная КВ радиостанция «Аргон-Фтор-К»
 Р-619 «Графит»
 БМТ-110 бинокулярная морская труба
 «GRIF» nr. 739 эстонский
 Пограничные сторожевые катера пр. 1400, 1400М, чертежи, фото, описание
 ПСКА проект 1400 "Гриф"

Патрульные катера
Сторожевые катера СССР
Боевые катера России
Алмаз (конструкторское бюро)